Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 
 
 
 
 
 
 

144e régiment d'artillerie
144e régiment d'infanterie
144e régiment d'infanterie territoriale

 

 

Homonymie d'unités militaires